Ли Чжуха́о (, род. 19 августа 1999) — китайский пловец, чемпион Азиатских игр.

Биография 
Родился в 1999 году в Вэньчжоу провинции Чжэцзян. В 2014 году завоевал золотую и серебряную медали Азиатских игр.

На чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Хаунчжоу, в декабре 2018 года, на дистанции 200 метров баттерфляем завоевал бронзовую медаль мирового первенства.

Примечания 

Пловцы Китая
Пловцы на летних Олимпийских играх 2016 года